Owen Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Owen Township du comté de Dallas.
 Owen Township du comté de Lincoln.
 Owen Township du comté de Poinsett.
 Owen Township du comté de Saline.

Illinois 
 Owen Township du comté de Winnebago.

Indiana 
  du comté de Clark.
  du comté de Clinton.
  du comté de Jackson.
  du comté de Warrick.

Iowa 
 Owen Township du comté de Cerro Gordo.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships